Alwi Shihab (né en 1946), homme politique indonésien
 An-Nâsir Shihab ad-Dîn Ahmad (1316-1344), sultan mamelouk bahrite d’Égypte
 Asma bint Shihab (décédée en 1087), reine et co-souveraine du Yémen
 Najwa Shihab (née en 1977), journaliste indonésienne
 Sahib Shihab (1925-1989), saxophoniste et flûtiste de jazz américain
 Sophie Shihab (née en 1944), journaliste française